Завет може да се отнася за:
 за̀вет – място, защитено от вятър (заслон, закритие)
 завѐт – напътствие, наставление (слово или писание):
 Стар завет,
 Нов Завет;
 За̀вет - град в Област Разград,
 Община Завет – в Област Разград;
 Завѐт - село в Област Бургас;
 Завет – седловина на хребет Имеон, о. Смит, Южни Шетландски острови;
 „Завет“ – сръбски филм от 2007 година.

Вижте също 
 Завѐтно - село в Област Търговище